Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Девенпорт - з Наташою Звєрєвою, а Новотна - з Чандою Рубін.

Новотна і Рубін програли у чвертьфіналі парі Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.

Девенпорт і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 WTA German Open 1998 Doubles Draw 

WTA German Open
Тур WTA 1998